Trinley Gyatso (dalai lama) (1857–1875), de twaalfde dalai lama
 Trinley Gyatso (regent), regent van Tibet (1660-1668)